Paál Zoltán (1913–1982) író
 Paál Zoltán (1936–2014) vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, az Eötvös József-koszorú 2007-es kitüntetettje

Jegyzetek